Simone Tiribocchi (Colleferro, 31 de Janeiro de 1978) é um futebolista profissional italiano, atacante milata na equipe de Bérgamo, a Atalanta.

Ligações externas 
 Perfil em ogol.com

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio